Dighton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dighton (Kansas), im Lane County
 Dighton (Massachusetts), im Bristol County
 Dighton (Michigan), im Osceola County
 Dighton (Oklahoma), im Okmulgee County

im NRHP gelistete Objekte:

 Dighton Rock, in Dighton, Massachusetts, ID-Nr. 80000438
 Dighton Wharves Historic District, in Dighton, Massachusetts, ID-Nr. 97000725

Dighton ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Dighton (1968–2015), britischer Radrennfahrer
 John Dighton (1909–1989), britischer Drehbuchautor und Schriftsteller